Als Cingulum () bezeichnet man:
 den Gürtel am Gewand eines Klerikers oder des Mitglieds einer Ordensgemeinschaft, siehe Zingulum
 den Gürtel römischer Soldaten, siehe Cingulum militare
 eine antike Stadt im Picenum, das heutige Cingoli
 in der Anatomie:
 Cingulum membri thoracici, den Schultergürtel
 Cingulum membri pelvini, den Beckengürtel
 Gyrus cinguli, eine gürtelförmige Struktur im Gehirn
 am Zahn ein vorstehender Wulst aus Zahnschmelz

 die Querfurche von Dinoflagellaten

Siehe auch: